Финансовый контроль в банках — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности коммерческого банка либо другой кредитной организации. Формы и методы финансового контроля, общие для организаций любой сферы деятельности, освещены в статье Методы финансового контроля. Настоящая статья посвящена особенностям банковского контроля и специфическим методам, характерным для его организации.

Внутрибанковский контроль 

Внутрибанковский контроль подразумевает процесс, постоянно идущий внутри банка на всех уровнях управления. Совет директоров и менеджмент банка несут ответственность за создание соответствующей культуры, облегчающей эффективное осуществление внутреннего контроля и за мониторинг его эффективности на постоянной основе. Однако каждый сотрудник кредитной организации должен принимать участие в этом процессе.

Основным нормативным документом, регулирующим вопросы организации внутрибанковского контроля в России, является положение Центрального банка Российской Федерации от 16 декабря 2003 года № 242-п «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». В соответствии с положением, целями системы внутрибанковского контроля являются:
 обеспечение эффективности банковской деятельности,
 обеспечение сохранности банковских активов,
 управление банковскими рисками и поддержание их на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости банка.

Совет директоров кредитной организации несёт ответственность:
 за утверждение и периодический пересмотр общей банковской стратегии,
 за установление приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя банком,
 за обеспечения принятия руководством банка мер, необходимых для выявления, измерения, отслеживания и контроля таких рисков,
 за утверждение организационной структуры банка, позволяющей чётко разграничивать сферы ответственности, полномочий и отчётности,
 за создание и функционирование адекватной и действенной системы внутрибанковского контроля.

К подразделениям банка, непосредственно осуществляющим внутрибанковский контроль, относятся:
 Служба внутрибанковского контроля (внутреннего аудита),
 Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма,
 Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг,
 Ответственный сотрудник по правовым вопросам,
 Бухгалтерия, осуществляющая постоянный последующий контроль банковских операций.

Внутрибанковский контроль и банковские риски 

Система внутрибанковского контроля должна быть ориентирована на реализацию следующих принципов:
 принятие любого банковского риска должно соответствовать общему направлению стратегии банка и ожиданиям его акционеров,
 все существенные риски должны своевременно выявляться и последовательно наблюдаться,
 сотрудники, принимающие управленческие решения, должны осознавать связанные с ними банковские риски и учитывать уровень таких рисков,
 банк должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, иметь план быстрого и эффективного реагирования на их возникновение.

Служба внутреннего контроля коммерческого банка 

Служба внутреннего контроля коммерческого банка является обособленным независимым подразделением, подчинённым совету директоров банка. Руководитель службы внутрибанковского контроля (внутреннего аудита) подконтролен председателю банка и обладает правом свободного доступа к высшему руководству банка. Руководители банка не вправе ограничивать направление и объём проверок службы внутрибанковского контроля. Сотрудники службы имеют неограниченное право доступа ко всем документам, могут обратиться за разъяснениями к любому сотруднику банка. Работники службы внутрибанковского контроля не должны участвовать в той деятельности, которую они призваны проверять.

Основные задачи службы внутрибанковского контроля:
 надзор за чётким разделением полномочий и обязанностей,
 мониторинг и управление банковскими рисками,
 наблюдение за согласованием контрольных процедур,
 контроль за обеспечением сохранности активов,
 проведение мероприятий последующего финансового контроля в форме ревизий и проверок территориальных и функциональных подразделений банка.

Контрольные процедуры 

Организационно-штатная структура коммерческого банка должна быть сформирована таким образом, чтобы не допускать конфликта интересов или сосредоточения в одних руках несовместимых функций. Следует обеспечивать чёткое разделение между различными сотрудниками (и даже подразделениями) полномочий по поиску клиентов, заключению сделок, проведению платежей, отражению их в учёте и контролю за совершёнными операциями.

Так, не допускается предоставлению одному лицу права:
 консультировать клиентов банка и совершать операции по счетам тех же клиентов,
 разрешать перечисление или выдачу денежных средств и осуществлять их,
 совершать банковские операции и проводить их по учёту,
 оценивать кредитоспособность потенциального заёмщика и впоследствии осуществлять контроль за выполнением условий кредитного договора,
 осуществлять операции по счетам клиентов и собственные финансовые операции банка.

В целях усиления внутреннего контроля за кассовыми операциями (как наиболее уязвимыми с точки зрения возможных злоупотреблений), в банках кассовые расходные операции, выполняемые кассиром банка, дополнительно контролируются контролёром. Соответственно, на расходном кассовом документе банка мы увидим не две, а три подписи:
 бухгалтера-операциониста, оформившего документ,
 контролёра, проверившего документ и разрешившего выдачу наличных денежных средств,
 кассира, выдавшего деньги.

В бухгалтерии банка предусматриваются отдельные работники, на которых возлагается обязанность сплошного последующего контроля совершённых банковских операций (включая кассовые). Все операции предыдущего дня в течение следующего рабочего дня должны быть полностью проверены на основании первичных учётных документов и записей в лицевые счета.

Помимо этого, главные бухгалтеры кредитных организаций, их заместители, начальники отделов обязаны по должности систематически производить последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы банка.

Литература 

 
 
 
 

Финансовый контроль
Банковское дело